è un nome usato per diverse linee di ferrovia metropolitana in Giappone e può riferirsi a:

Linea Namboku (metropolitana di Sapporo) 
Linea Namboku (metropolitana di Sendai) 
Linea Namboku (metropolitana di Tokyo)